Comat poate fi:

 Comat, clasă socială a dacilor
 Comat Cluj-Napoca
 Comat Galați
 Comat Auto

 Cometă - stea comată